Paul-Charles Goossens (Chênée, 28 september 1918 - 23 oktober 2008) was een Belgisch senator.

Levensloop
Goossens werd assistent, docent en buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Luik.

Hij militeerde in de rangen van de PSB en werd voor deze partij in 1958 verkozen tot gemeenteraadslid van Chênée, waar hij van 1958 tot 1970 schepen was. Nadat burgemeester Maurice Delbouille de politiek verliet, werd Goossens begin 1971 de nieuwe burgemeester van de gemeente en bleef dit tot aan de fusie met Luik in 1976. In Luik was hij vervolgens van 1977 tot 1984 gemeenteraadslid.

In januari 1977 werd Goossens in opvolging van Henri Schlitz lid van de Belgische Senaat als provinciaal senator voor de provincie Luik. Hij bleef tot in december 1978 en was toen tot in 1985 gecoöpteerd senator. Hierdoor zetelde hij van 1977 tot 1980 ook in de Cultuurraad voor de Franse Cultuurgemeenschap en van 1980 tot 1981 in de Waalse Gewestraad en de Raad van de Franse Gemeenschap.

Externe link
Fiche Goossens op connaitrelawallonie.be.

PS-politicus (België)
Belgisch senator
Burgemeester van Chênée
Luiks schepen (provincie)
Hoogleraar aan de Université de Liège